Татьяна Викторовна Вусоцкая — российская , ,  и .

Биография 
Родилась 12 июля 1985 года в Москве в «лётной» семье, её отец — Виктор Высоцкий — штурман, а мать — Наталья Высоцкая — стюардесса. 

По словам модели, с поэтом Владимиром Высоцким они просто однофамильцы. В 13 лет переехала в г. Павловский Посад, где окончила школу № 18. В детстве танцевала в шоу-группе Jackson Street, однако после ряда профессиональных травм прекратила карьеру танцовщицы. Карьеру модели начала после 20 лет, когда снова вернулась в столицу. Первым агентством, с которым начала работать, оказался Modus Vivendis, который позже признал её самой успешной коммерческой моделью года и самой востребованной в России. Окончила Московский государственный областной педагогический институт (ныне — Государственный гуманитарно-технологический университет) по специальности филология.

В 2008 году участвовала в шоу «Танцы без правил» на ТНТ (1 сезон), по итогам которого дошла до второго тура.

В настоящее время активно работает актрисой рекламы. Первым роликом с её участием стала реклама компании Prology, позже также снималась в рекламе МТС, Axe, Mr. Doors, мороженого Magnat, шоколада Kinder и других.

С января 2015 года ведёт прогноз погоды на телеканале ТНТ.

Помимо работы в сфере моды шьёт мягкие игрушки и занимается верховой ездой.

Фильмография

Телевидение

Участие в шоу 
 Академия красоты (НТВ)
 Танцы без правил, 1 сезон (ТНТ)
 Comedy Woman (ТНТ)

Участие в рекламе 
 Аэрофлот
 Почта России
 KIA
 Mitsubishi
 МТС
 Связной
 Эльдорадо
 Magnat
 Kinder
и др.

Член жюри 
 Go-Go Battle

Ведущая 
 Прогноз погоды на ТНТ и ТНТ4

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Высоцкая  — журнал MAXIM
 Татьяна Высоцкая в телепередаче «Арсенал историй» (2012) 
 Татьяна Высоцкая в телепередаче «Арсенал историй» (2013) 

Выпускники Государственного гуманитарно-технологического университета